est le titre anglais des œuvres suivantes :
Le Train bleu (roman), roman d'Agatha Christie, publié en 1928 ;
Le Train bleu (téléfilm), téléfilm de la série Hercule Poirot, diffusé en 2005.